Марк Кеннеди:
 Кеннеди, Марк (род. 1982) — канадский кёрлингист.
 Кеннеди, Марк (род. 1951) — австралийский музыкант, барабанщик.
 Кеннеди, Марк (род. 1969) — британский офицер полиции, работавший под прикрытием в Службе столичной полиции.
 Кеннеди, Марк (род. 1957) — американский политик.
 Кеннеди, Марк — американский судья.
 Кеннеди, Марк (род. 1976) — ирландский футболист.